El topónimo Lakeport puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Lakeport, una ciudad en el estado de California;
 North Lakeport, un lugar designado por el censo en el estado anterior;
 Lakeport, un municipio en el estado de Iowa;
 Lakeport, un municipio en el estado de Minnesota;
 Lakeport, una ciudad en el estado de Texas.